Johann Mönckeberg ist der Name folgender Personen: